Der Nadeschda-Pokal 2013 war die erste Austragung des gleichnamigen Pokalwettbewerbes der KHL, an der alle Mannschaften teilnahmen, die sich nicht für die KHL-Play-offs um den Gagarin-Pokal qualifiziert hatten. Erster Gewinner der Trophäe wurde Dinamo Riga.

Modus 

Da die West-Konferenz der KHL in der Saison 2012/13 zwei Teilnehmer mehr als die Ost-Konferenz hatte, mussten die vier Letztplatzierten der West-Konferenz zunächst eine Vorqualifikation spielen. Im Unterschied zu den KHL-Play-offs wurden für den Pokalwettbewerb einige Änderungen eingeführt. In der Vorqualifikation treten die Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Im Hauptturnier benötigt jede Mannschaft für das Weiterkommen in einer Serie drei Siege. Da das Limit bei vier Spielen liegt wird, beim Stand von 2:2-Siegen nach vier Spielen ein Penaltyschießen um den Sieg in der Serie durchgeführt.

Play-off-Baum

Qualifikation

(W14) Dinamo Riga – (W9) Torpedo Nischni Nowgorod

(W13) HK Spartak Moskau – (W12) Witjas Tschechow

Hauptturnier

Viertelfinale

(W14) Dinamo Riga – (W9) HK Donbass Donezk

(W13) HK Spartak Moskau – (W10) HK Dinamo Minsk

(O12) Awtomobilist Jekaterinburg – (O9) HK Jugra Chanty-Mansijsk

(O11) Amur Chabarowsk – (O10) Metallurg Nowokusnezk

Halbfinale

(W14) Dinamo Riga – (W10) Dinamo Minsk

(O12) Awtomobilist Jekaterinburg – (O11) Amur Chabarowsk

Finale 
(W14) Dinamo Riga – (O11) Amur Chabarowsk

Weblinks 
 Spielergebnisse auf der offiziellen Website der KHL (russisch)

Eishockeyturnier in Russland
Kontinentale Hockey-Liga
Eishockeyveranstaltung 2013